Front National ist der Name folgender Parteien:

 Front National in Frankreich, siehe Rassemblement National
 Front National (Belgien), belgische Partei
 Front National Algérien, algerische Partei

Front national steht für:

 Front national (Résistance), eine Gruppe der französischen Résistance

Siehe auch:

 Front lao pour la Construction nationale, laotische Volksfront
 Nationale Front

nl:Front National